Pierre Wirth (1830-1871), frère franciscain allemand
 Pierre Wirth (1921-2003), écrivain français
 Pierre Wirth (1992-), nageur sud-africain